Le Championnat d'Estonie ou Meistriliiga, est le plus haut niveau du handball masculin estonienne.

Palmarès

Bilan par club

Voir aussi 
 Ligue Balte de Handball
 équipe d'Estonie de handball masculin

Liens externes
 Site du handball en Estonie

Handball masculin
Championnat masculin
Estonie